

Sigle 
 Fighter-Interceptor Wing  – Stormo Caccia-Intercettori

Codici 
 fiw – codice ISO 639-3 della lingua fiwaga